Голям-Извор (болг. Голям извор) — название населённых пунктов в Болгарии:

 Голям-Извор — село в Ловечской области.
 Голям-Извор — село в Разградской области.
 Голям-Извор — село в Хасковской области.